Mit Flughafen Bangalore könnte gemeint sein:

 HAL Bangalore International Airport, der internationale Flughafen der Stadt Bengaluru bis zum Jahr 2008
 Kempegowda International Airport Bengaluru, der neu erbaute Nachfolgeflughafen, der seit 2008 in Betrieb ist